Franciaország
Vassy, település Calvados megyében
Vassy, település Yonne megyében

Egyéb;
Vassy, Vasziliki Karagiorgosz ausztrál énekesnő művészneve